bord (servies) - plaat of schaal waarvan gegeten wordt
spelbord - het paneel waarop een bordspel wordt gespeeld
informatiepaneel of informatiebord - een paneel waarop informatie wordt afgebeeld
schoolbord
uithangbord
aanplakbord
reclamebord
verkeersbord
kentekenplaat - ook nummerbord
 klembord (voorwerp) - paneel waarop een document wordt geklemd
The Bord - een historisch Engels motorfietsmerk